Detta är en lista över sjöar i Borås kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Borås kommun.

Lista

Externa länkar

Borås kommun
 Lista